Slovo Gyrodyne  může mít více významů:

Letadla 
 Gyrodyn – letadlo s rotujícím křídlem, které pro vzlet a přistání využívá hlavní rotor. Pro přímý let využívá autorotace a vztlak, který může být získáván pomocí křídel. 
 Fairey FB-1 Gyrodyne – experimentální britský gyrodyn z konce 40. let 20. století s pístovým motorem
 Fairey Jet Gyrodyne – experimentální britský gyrodyn s rotorem poháněným tryskami

Společnosti 
 Gyrodyne Company of America – dříve americký výrobce vrtulníků. Nyní společnost, která vlastní, pronajímá a spravuje komerční nemovitosti.

Jiný význam 
 Gyrodyn – gyroskopický stabilizační systém, který byl používán na vesmírné stanici Mir